Abd al-Malik ibn Marwan – kalif z dynastii Umajjadów
 Abu Marwan Abd al-Malik I – sułtan Maroka z dynastii Saadytów
 Abu Marwan Abd al-Malik II – sułtan Marrakeszu z dynastii Saadytów
 Abd al-Malik – sułtan Fezu z dynastii Saadytów
 Abd al-Malik – sułtan Maroka z dynastii Alawitów
 Abd al-Malik I Ibn Nuh – emir Samanidów